Малих Харисович Харисов (псевдоним — Харис Малих; ) — башкирский поэт-лирик. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Харисов Малих Харисович родился 27 января 1915 года в д. Новокутово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне — Чекмагушевского район РБ) в бедной крестьянской семье. Рано остался сиротой.

В 1941 году окончил Башкирский государственный педагогический институт им. К. А. Тимирязева.

Начал печататься в прессе в 1934 году как поэт-лирик. Его первый сборник стихов «Голос сердца» («Йөрәк тауышы») был издан в 1944 году уже после гибели поэта.

Харис Малих занимался переводами. Перевел на башкирский язык произведения М. Ю. Лермонтова.

Погиб на фронте 14 марта  1944 года.

Произведения 
Стихи и баллады «К Идели» («Иҙелгә»), «Молодость» («Йәшлек», 1940), «К морю» («Дингеҙгә»), «В родном ауле» («Тыуған ауылда»), «Песнь о матери» («Әсә тураhында йыр»), «Руставели», «Дочь Родины» («Ватан ҡыҙы», 1942), «Письмо» («Хат», 1943), «Баллада о батыре» («Батыр тураhында баллада», 1943), «Земле родной», «Я люблю», «К Идели», «В родном селе», «Прощание с Уфой», «К морю», «Руставели», «А. С. Пушкину» и др.

Литература 
 Йөрәк тауышы. — Өфө, 1954.
 Избранная лирика / Предисл. Н. Наджми. — Уфа, 1967.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.gasrb.ru/shegere849.html

Башкирские поэты
Выпускники Башкирского государственного университета
Погибшие в боях Великой Отечественной войны